Njemačka hokejska liga (njemački: Deutsche Eishockey Liga) ili skraćeno DEL, najviši je razred njemačkog hokeja na ledu. Osnovana je 1994. godine kao zamjena za tadašnju hokejašku Bundesligu. U njemačkoj je liga poznata pod nazivom DEL - Die 1. Bundesliga. Za razliku od prethodne Bundeslige, DEL nije pod kontrolom Njemačkog hokejaškog saveza. Liga je također poznata kao liga s najvećim brojem američkih i kanadskih igrača hokeja izvan Sjeverne Amerike.

DEL prvaci

Klubovi

Vanjske poveznice 

Službena stranica 

Hokej na ledu
Nacionalna natjecanja u hokeju na ledu